Тьонвиль-Эст или дословно Тьонвиль-восток ():

 Тьонвиль-Эст — упразднённый в 2015 году округ в департаменте Мозель (Франция).
 Тьонвиль-Эст — упразднённый в 2015 году кантон в департаменте Мозель (Франция).